NCC est un sigle qui peut signifier :
 Na+-Cl− cotransporter : une protéine du gène SLC12A3 du chromosome 16 humain qui permet la réabsorption du sodium et du chlore par le tubule rénal
 Nanocellulose Cristalline ou Nanocristaux de Cellulose, une des formes de la nanocellulose
 Nécrose du Cortex Cérébral, une maladie rencontrée chez tous les ruminants, aussi appelée polioencéphalomalacie (PEM)